El municipio de White Eyes (en inglés: White Eyes Township) es un municipio ubicado en el condado de Coshocton en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 1194 habitantes y una densidad poblacional de 18,04 personas por km².

Geografía 
El municipio de White Eyes se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 66.18 km², de la cual 66,13 km² corresponden a tierra firme y (0,08 %) 0,05 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1194 personas residiendo en el municipio de White Eyes. La densidad de población era de 18,04 hab./km². De los 1194 habitantes, el municipio de White Eyes estaba compuesto por el 97,74 % blancos, el 0,34 % eran afroamericanos, el 0,25 % eran amerindios, el 0,42 % eran asiáticos y el 1,26 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,5 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Coshocton